Dánia angol neve
 Denmark, 2010-es rövidfilm
 Denmark, versenyló
 Amerikai Egyesült Államok
 Denmark (Dél-Karolina)
 Denmark (Georgia)
 Denmark (Indiana)
 Denmark (Iowa)
 Denmark (Kansas)
 Denmark (Maine)
 Denmark (New York)
 Denmark (Ohio)
 Denmark (Oregon)
 Denmark (Tennessee)
 Denmark (Wisconsin)
 Ausztrália
 Denmark (Nyugat-Ausztrália)
 Denmark, folyó Nyugat-Ausztráliában
 Kanada
 Denmark (Új-Skócia)